Champex est le nom de trois localités du canton du Valais, en Suisse :

 Champex-Lac, station touristique de la commune d'Orsières
 Champex-d'en-Bas, village de la commune de Bovernier, situé à proximité de Champex-Lac
 Champex d'Alesse, village de la commune de Dorénaz

Localité dans le canton du Valais